Okręty US Navy o nazwie USS "Pirate":
 Pierwszy "Pirate" (SP-229) został zbudowany w stoczni A. Craven Construction Co. w Charleston w 1916. Został wyczarterowany przez US Navy od A. Halsey 5 września 1917 i tego samego dnia włączony oficjalnie do służby. Podczas I wojny światowej "Pirate" patrolował wybrzeża Atlantyku. Po wojnie jednostka wróciła do swojego poprzedniego właściciela 26 grudnia 1918.
 Drugi "Pirate" (AM-275) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1950.

Pirate